Taras Bulba – powieść Nikołaja Gogola
 Taras Bulba – niemiecki film z 1924
 Taras Bulba – brytyjsko-francuski film z 1936
 Taras Bulba – amerykańsko-jugosłowiański film z 1962
 Taras Bulba – rosyjsko-ukraiński film z 2009
 Taras Bulba – rapsodia Leoša Janáčka
 Taras Bulba – opera Mykoły Łysenko

Zobacz też 
 Taras Boroweć, ps. Taras Bulba – ukraiński działacz polityczny